Kaito Ishida (,  à Oita-shi, Osaka) est un catcheur japonais qui travaille à la Dragon Gate.

Carrière

Dragon Gate (2015-...)

Over Generation (2015–2018) 
Le , lui, Dragon Kid, Gamma et Mondai Ryu perdent un Eight Man Tag Team Losing Unit Disbands Naniwa Elimination Rules Match contre ANTIAS (Eita,Shingo Takagi, Takashi Yoshida et Yasushi Kanda), Over Generation est donc forcé de se dissoudre.

Maximum (2018–2019) 
Lors de , lui et Naruki Doi perdent contre R.E.D (Eita et Big R Shimizu) dans un  qui comprenaient également Tribe Vanguard (Yamato et Kai) et ne remportent pas les Open the Twin Gate Championship.

Lors de , il bat Susumu Yokosuka et remporte le Open the Brave Gate Championship.

Premier Heel Turn et R.E.D (2019–2022) 
Le , il se révèle être le démon masqué vert, après avoir été contraint de prendre part à un match entre MaxiMuM et Ultimo Dragon et R.E.D, blâmant ces anciens coéquipiers, Masato Yoshino et Naruki Doi d’avoir tenté de se venger de R.E.D pour Drágon. Par la suite, il est attaqué par son ancien équipier, Jason Lee. Le directeur général Takayuki Yagi a alors annoncé qu'il défendrait son titre contre Lee à Final Gate le . Lors de , il conserve son titre contre Jason Lee avec l'aide de ces coéquipiers de R.E.D.

Lors de , lui, Eita, H.Y.O, HipHop Kikuta et SB KENTo battent Toryumon Generation (Dragon Kid, Genki Horiguchi, Masato Yoshino, Naruki Doi et Susumu Yokosuka) dans un No Disqualification Losing Unit Disbands Match et force Toryumon à se dissoudre.

Lors de , il perd contre Shun Skywalker et ne remporte pas le Open the Dream Gate Championship. Lors de , lui et Kazma Sakamoto battent Masaaki Mochizuki et Takashi Yoshida pour remporter les Open the Twin Gate Championship

Lors de , lui, Eita et H.Y.O battent MASQUERADE (Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella) et remportent les Open the Triangle Gate Championship. Lors de , ils conservent les titres contre HIGH-END (Ben-K, Dragon Kid et Kagetora). Le 15 décembre, ils perdent leur titres contre MASQUERADE (Jason Lee, Kota Minoura et Shun Skywalker).

Gold Class (2022) 
Le 5 mars, lui, Naruki Doi et Kota Minoura battent Natural Vibes (Kzy, Yuta Tanaka et Jacky "Funky" Kamei) et remportent les Open the Triangle Gate Championship. Lors de , ils perdent leur titres contre Los Perros del Mal de Japón (Eita, Kotarō Suzuki et Nosawa Rongai).

Le 25 juillet, il est annoncé qu'il quitte la compagnie avec effet immédiat.

Caractéristiques au catch 
 Prises de finition
 Ankle Lock 

 Prises favorite
 German suplex

 Équipes et clans
 Over Generation (2015–2018)
 MaxiMuM (2018-2019)
 R.E.D (2019-2022)
 Gold Class (2022-...)

 Thèmes musicaux

Palmarès 
 Dragon Gate 
 1 fois Open the Brave Gate Championship
 1 fois Open the Twin Gate Championship avec Kazma Sakamoto
 3 fois Open the Triangle Gate Championship avec Eita et H.Y.O (2), et Kota Minoura et Naruki Doi (1)
 Ashiyanikki Cup 6 Man Tag Team Tournament avec Naruki Doi et Masato Yoshino

Récompenses des magazines

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1995
Catcheur japonais
Catcheur de la Dragon Gate